Hacker es un término de origen inglés que puede hacer referencia a alguno de estos artículos:

 Informática
 Hacker, una descripción general de los diferentes tipos de hackers en la informática y las relaciones entre estos.
 Hacker, una persona que irrumpe en computadoras y redes informáticas.
 Hacker, en computación hogareña, una persona que modifica fuertemente el software o hardware de su sistema computacional.
 Emblema hacker, propuesta de icono por parte de Eric S. Raymond, alegando la necesidad de un símbolo reconocible para la cultura hacker.
 Rom hacker, una persona que se dedica a la modificación de archivos ROM de videojuegos, con el objetivo de traducirlo o simplemente introducir algún cambio.
 'Certified Ethical Hacker, una certificación profesional promovida por el Consorcio Internacional de Consultas de Comercio Electrónico.

 Cine y televisión
 Hackers, una película de 1995.
 Hackers 2: Operación Takedown, una película, basada en hechos reales, que relata la búsqueda y captura del famoso hacker Kevin Mitnick.
 El Hacker 2001, serie de televisión argentina y transmitida por Telefe.

 Filosofía, sociedad y literatura 
 The Hacker Crackdown, un libro escrito por Bruce Sterling en 1992.
 Ética o cultura hacker, ética surgida de las comunidades virtuales.
 Humor hacker, humor que comparten los expertos en computadoras.

 Personas
 Peter Hacker (1939-), filósofo británico especializado en la filosofía de la mente y del lenguaje.
 Arthur Hacker (1858-1919), pintor clásico del academicismo inglés y destacado exponente del Prerrafaelismo.
 Angela Hacker (1978-), cantora de música country.
 Marilyn Hacker (1942-), poeta estadounidense.

 Mundo marítimo
 Hacker-Craft, nombre dado a un tipo de navío construido por la 'Hacker Boat Company'.